Ett skepp kommer lastat kan avse:

 Ett skepp kommer lastat – en lek
 Ett skepp kommer lastat (film) – en svensk komedifilm från 1932 i regi av Thure Alfe
 Ett skepp kommer lastat (radioprogram) – Sveriges Radios julkalender 1982